Il campionato di Primera División 2017-2018, conosciuta anche con il nome di Superliga Argentina 2017-2018, è stata l'89ª edizione del massimo torneo calcistico argentino. La competizione, iniziata il 25 agosto 2017 (con una pausa fra l'11 dicembre 2017 e il 28 gennaio 2018), si è conclusa il 14 maggio 2018, allo scopo di dare spazio ai Mondiali di Russia. Il campionato è stato vinto dal Boca Juniors.

Si è trattata della prima edizione del campionato organizzata dalla Superliga Argentina, un'entità autonoma dalla AFA e con un proprio statuto. Il torneo ha visto la partecipazione di 28 squadre, fra cui le due neopromosse dalla Primera B Nacional, l'Argentinos Juniors e il Chacarita Juniors. Alla fine del torneo sono retrocesse 4 squadre in Primera B Nacional (Arsenal, Olimpo, Temperley e Chacarita Juniors) sulla base della classifica dei promedios, mentre verranno promosse solo 2 squadre, in linea con il piano di riduzione delle squadre partecipanti alla nuova Superliga.

Il formato del torneo prevedeva la disputa di un girone all'italiana, con partite di sola andata e senza la giornata dedicata ai clasicos, come avvenuto nell'edizione precedente. Sulla base della classifica finale si sono quindi determinate le squadre qualificate alle coppe internazionali (Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana).

Squadre partecipanti

Classifica 
La classifica del campionato (3 punti a vittoria, 1 punto a pareggio, 0 punti in caso di sconfitta), oltre a determinare la squadra campione (il Boca Juniors), ha determinato anche la qualificazione alle coppe internazionali.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le squadre che si posizionano fra la prima e la quinta posizione parteciperanno alla Coppa Libertadores 2019.
Le squadre classificatesi fra la sesta e la undicesima posizione avranno diritto di partecipare alla Coppa Sudamericana 2019.
In colore rosso le squadre in zona retrocessione (vedi infra).

Retrocessioni ("Descenso") 
Al termine del campionato sono retrocesse in Primera B Nacional le quattro squadre con la peggior media punti (promedio), che si calcola sulla base del punteggio totale ottenuto da ogni squadra nel campionato attuale sommato al punteggio totale delle precedenti 3 stagioni giocate nella massima categoria argentina, dividendo poi il totale dei punti così ottenuto per il numero di partite disputate in Primera División nel quadriennio. Le squadre retrocesse sono state il Temperley, l'Arsenal, il Chacarita Juniors e l'Olimpo.

Calendario e risultati

Statistiche

Statistiche del campionato 
 Partite giocate: 379
 Risultati
 Vittorie in casa: 169 (44,59%)
 Vittorie in trasferta: 105 (27,70%)
 Pareggi: 105 (27,70%)
 Gol segnati: 855 (2,26 gol a partita)
 Gol segnati in casa: 490 (57,31%)
 Gol segnati in trasferta: 365 (42,69%)

Marcatori

Allenatori

Note

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Primera B Nacional 2017-2018
 Primera B 2017-2018
 Torneo Federal A 2017-2018

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Campionato argentino di calcio